Aardrijkskunde
Patrick (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Croagh Patrick, berg in Ierland

Heilige
Patricius, beschermheilige van Ierland

Merknaam
Patrick (bedrijf), Belgisch merk van  sportschoenen, sportkleding en veiligheidsschoenen

Films
Patrick (1978), een horror-sciencefictionfilm uit 1978, onder regie van Richard Franklin
Patrick (2013), een remake uit 2013 van de gelijknamige horror-sciencefictionfilm uit 1978, onder regie van Mark Hartley
Patrick (2018), Britse film 

Personen met de achternaam Patrick
Danica Patrick, Amerikaans autocoureur
Dennis Patrick, Amerikaans acteur
Deval Patrick, Amerikaans politicus
Fred Patrick, Nederlands voetballer
Jaele Patrick, Australisch schoonspringster
Lester Patrick, Canadees ijshockeyspeler
Robert Patrick, Amerikaans acteur
Tera Patrick, Amerikaans pornoactrice

Voornaam
Patrick (voornaam), jongensnaam